Сервантес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Анкарес. Занимает площадь 276,4 км². Население — 1695 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Города Луго
Муниципалитеты Луго